FC Ilves is een voetbalclub uit Tampere, een stad in Finland. In 1931 werd de club opgericht en heeft een lange geschiedenis opgebouwd in de Veikkausliiga. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Tammela Stadion, de traditionele kleuren van Ilves zijn groen-geel.

Geschiedenis
Onder de naam Ilves-Kissat Tampere werd de club in 1931 opgericht. In 1950 behaalde de club de eerste landstitel. Vijfentwintig jaar later onderging de club een naamsverandering, waarbij de naam Kissat in het vervolg werd weggelaten. De Suomen Cup werd in 1979 voor het eerst gewonnen, gevolgd door het tweede landskampioenschap in 1983. Vervolgens werd in 1989 besloten de club FC Ilves Tampere te noemen. Onder de nieuwe naam werd in 1990 direct de Suomen Cup weer gewonnen. In 1998 ontstond Tampere United, als beoogde fusie tussen FC Ilves en TPV. Laatstgenoemde zou zich echter vlak voor de fusie bedenken en haar eigen weg blijven vervolgen. Ook Ilves bleef bestaan en alleen de licentie in de Ykkönen werd overgenomen. Vanwege financiële problemen had Ilves in 1999 en 2000 geen team, waarna een doorstart werd gemaakt.

In 2012 won de club haar poule in de Kakkonen, waardoor het weer op landelijk niveau zou uitkomen. In de Ykkönen eindigde men in 2014 als derde, maar omdat FC Honka en MyPa-47 Anjalankoski geen licentie kregen voor het hoogste niveau, mocht Ilves samen met nummer twee KTP promoveren naar de Veikkausliiga. In de Veikkausliiga behoren de groen-gelen tot de clubs met de hoogste toeschouwersgemiddeldes.

Erelijst
 Landskampioen (2x)
 1950, 1983
 Beker van Finland (3x)
 1979, 1990, 2019

Kampioensteams
 1983 — Seppo Sairanen, Jari Lemivaara, Seppo Räsänen, Markku Wacklin, Dean Thomas, Pekka Heino, Esa Kuusisto, Risto Hurri, Raimo Kuuluvainen, Petri Ojala, Jukka Pirinen, Ari Hjelm, Jari Niinimäki, Arto Uimonen, Mickey Belfield, Markku Linnusmäki, Rolf Hermans, Vesa Holli. Trainer-coach: Jussi Ristimäki.

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 2008 || 5 || 14 || Kakkonen-Groep B || 26 || 13 || 5 || 8 || 40–24 || 44 ||
|-
| 2009 || 3 || 14 || Kakkonen-Groep B || 26 || 14 || 3 || 9 || 40–30 || 45 ||
|-
| 2010 || 1 || 14 || Kakkonen-Groep B || 26 || 17 || 4 || 5 || 59–32 || 55 ||
|-
| 2011 || 2 || 14 || Kakkonen-Groep B || 26 || 18 || 2 || 6 || 69–32 || 56 || 
|-
| 2012 ||bgcolor="#00FF00"|1 || 10|| Kakkonen-West || 27 || 22 || 4 || 1 || 84–21 || 70 || 
|-
| 2013 || 4 || 10 || Ykkönen || 27|| 11 || 8 || 8 || 46–38 || 41 || 2.016
|-
| 2014 ||bgcolor="#00FF00"| 3 || 10 || Ykkönen || 27 || 14 || 5 || 8 || 45–29 || 47 || 2.341
|-
| 2015 || 8 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 11 || 7 || 15 || 32–48 || 40 || 3.265
|- 
| 2016 || 5 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 15 || 7 || 11 || 36–35 || 52 || 3.351
|- 
| 2017 || 3 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 15 || 11 || 7 || 39–35 || 56 || 3.462
|- 
| 2018 || 5 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 14 || 7 || 12 || 45–41 || 49 || 2.860
|- 
| 2019 || 4 || 12 || Veikkausliiga || 27 || 13 || 8 || 6 || 34–25 || 47 || 4.450
|-
| 2020 || 5 || 12 || Veikkausliiga || 22 || 10 || 6 || 6 || 37–29 || 36 || 2.078
|-
| 2021 || 5 || 12 || Veikkausliiga || 27 || 11 || 3 || 13 || 29–34 || 36 || 1.954
|-
| 2022 ||  || 12 || Veikkausliiga || || || || || – ||  || 
|}

Europese wedstrijden
Ilves TampereUitslagen vanuit gezichtspunt FC Ilves

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Finland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Ilves Tampere en/of Tampere United uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Ari Hjelm degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Ilves Tampere en/of Tampere United in totaal 68 keer uit voor het Finse nationale elftal (1983-1994).

Externe link
 Officiële website

Ilves
Sport in Tampere